Сандунов — русская фамилия. Известные носители:
 Сандунов, Николай Николаевич (1768—1832) — русский юрист, писатель.
 Сандунов, Сила Николаевич (1756—1820) — актёр.
 Сандунова, Елизавета Семёновна (1772—1826) — супруга предыдущего, русская актриса и певица